Zechner ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Zechner (* 1957), ehemaliger österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Ingo Zechner (* 1972), österreichischer Philosoph und Historiker
 Irene Zechner, österreichische Naturbahnrodlerin
 Johanes Zechner (* 1953), österreichischer bildender Künstler
 Johann Georg Zechner (1716–1778), österreichischer Organist und Komponist
 Kathrin Zechner (* 1963), Chefin der Fernsehsender des ORF (Programmintendantin)
 Leopold Zechner (1884–1968), österreichischer Politiker
 Michael Zechner (* 1975), österreichischer Fußballspieler
 Norbert Zechner (1851–1888), österreichischer Abt
 Rudolf Zechner (* 1954), österreichischer Biochemiker
 Theresia Zechner (1697–1763), österreichische Ordensgründerin der Halleiner Schulschwestern
 Willibald Zechner (* 1965), österreichischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Burgruine Schlossberg (Tamsweg) (auch: Ruine beim Zechnergut oder Zechner am Schlossber) liegt im Ortsteil Seethal der Gemeinde Tamsweg im Lungau des Landes Salzburg